Појам Кенет Андерсон може да се односи на:
 Кенет Андерсон (генерал),
 Кенет Андерсон (фудбалер),